El Puerto Deportivo de Pontevedra está ubicado en  Pontevedra (provincia de Pontevedra) en 
Galicia, España.

Información General 
Su acceso, a pesar de tener el canal dragado, se ve limitado por la falta de calado (2 metros en bajamar escorada) y por la presencia del Puente de la Barca, que no permite el paso a veleros con más de 11 metros de altura.
A pesar de todo es un puerto muy seguro y se encuentra en pleno centro de la ciudad de Pontevedra. Para acceder a él solo hay que navegar hacia el fondo de la ría hasta entrar por la boca del canal,en la desembocadura del río Lérez balizado con luces verdes y rojas.

Su posición en la desembocadura del río Lérez, defendida por las barreras arenosas, de los ataques por mar, marcaron históricamente la ciudad y sus pobladores. Y cuenta con un gran club de piragüismo, con piragüistas de nivel.

Situación 

Encuentralo en el Mapa

Accesibilidad 
Carretera: AP-9 Autopista del Atlántico a Pontevedra salida norte 

Encuentralo en el Mapa

Servicios existentes 
-	Luz en amarre 

-	Agua en amarre

-	Muelle de espera

-	Duchas y WC 
 
-	Vigilancia

-	Iluminación nocturna

-	Teléfono público

-	Radio (VHF 9)

-	Club de vela

-	Servicio MARPOL (recogida de aceite)

-	Recogida de basuras
 
-	Taxi 

-	Gimnasio

-	Combustible Diésel 

-	Combustible Sin Plomo

-	Grúa

Gestión portuaria 
Lo gestiona el Club Naval de Pontevedra por concesión del Ente Público de Portos de Galicia – Zona Sur y pertenece a la provincia marítima de Vigo.

Enlaces externos 
 http://buscoamarre.com 
 http://www.turgalicia.es 
 http://www.riasbaixas.es
 http://www.concellopontevedra.es

Transporte en la provincia de Pontevedra
Pontevedra
Puertos de Galicia
Instalaciones deportivas de la provincia de Pontevedra
Deporte en Pontevedra